rejs – podróż morska, lotnicza, autobusowa, kosmiczna itd.
 Rejs – polski film fabularny w reżyserii Marka Piwowskiego
 Kino Rejs – kino w Warszawie
 Rejs – polski zespół muzyczny tworzący i wykonujący muzykę acid-jazz
 Rejs – Ośrodek Akademicki w Szczecinie